San Saba (Messina)
San Saba (Rome)
San Saba (Texas)